Kivistönniemi är en udde i Finland. Den ligger i Siikajoki i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Kivistönniemi åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Siikajoki,  meter över havet,  km söder om Kivistönniemi. Runt Kivistönniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Siikajoki,  km söder om Kivistönniemi. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Siikajoki